Johann von Hanau-Lichtenberg ist der Name folgender Personen:

 Johann von Hanau-Lichtenberg, außerehelicher Sohn des Grafen Philipp I. (des Älteren) von Hanau(-Lichtenberg), erwähnt 1463
 Johann Philipp von Hanau-Lichtenberg (1626–1669), Graf von Hanau-Lichtenberg